Santa Iduberga – moglie di san Pipino il Vecchio
963 Iduberga – asteroide della fascia principale